Peral hace referencia a varios artículos:

Botánica
Pyrus, Peral, árbol que da peras.
 Pyrus communis o peral común.
 Nombre común de la planta Chenopodium album.

Lugares

En España
Peral de Arlanza, villa y municipio en el partido judicial de Lerma, comarca de Arlanza, provincia de Burgos. 
La Peral (Illas), parroquia (civil) del concejo de Illas, Asturias.

En Portugal
Peral (Cadaval),  freguesia del municipio de Cadaval.
Peral (Proença-a-Nova), freguesia del municipio de Proença-a-Nova.

Personas
 Isaac Peral, marino español inventor del submarino que lleva su apellido.
 José Peral Vicente, poeta español.

Además
 Submarino Peral, invento experimental español, innovador en varios aspectos.
 Isaac Peral, cuatro submarinos distintos de la Armada Española nombrados en memoria de Isaac Peral.
 Peral sabio, árbol mágico y ficticio que aparece en las novelas de Mundodisco del autor inglés Terry Pratchett.